Спецпідрозділ Kraken — окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до складу якого входять представники Національного корпусу.
 Kraken — онлайн-сервіс обміну цифрових валют, зареєстрований в США.
 Кракен — міфічне морське чудовисько гігантських розмірів, відоме за описами ісландських моряків, з мови яких і походить його назва.
 Seajacks Kraken — морське будівельне судно, споруджене у 2009 році на замовлення британської групи Seajack.
 Here Comes the Kraken (укр. А ось і Кракен) — мексиканський дезкор гурт з міста Аґуаскальєнтес, який сформувався 2007 року.
 Кракенове море, Kraken Mare (лат. Kraken Mare) — найбільше вуглеводневе море Титану (супутника Сатурна).
 Сіетл Кракен, «Сіетл Кракен» (англ. Seattle Kraken) — заснована у 2020 професіональна хокейна команда міста Сіетл у штаті Вашингтон.